Почётное спортивное звание, присваивалось в 1956—1992 годах.

1956 
 Аркадьев, Виталий Андреевич
 Манаенко, Иван Ильич 1919—1985
 Мейпариани, Акакий Семенович 1918—1995

1957 
 Андриевский, Вадим Алексеевич
 Головня, Лев Васильевич 1893—1969
 Сергеев, В. Д.
 Слепцов, Михаил Васильевич 1890—1984
 Федоров, Анатолий Петрович
 Чернышева, Раиса Ивановна

1959 
 Сазонов, Михаил Васильевич 1915—1985

1960 
 Сакварелидзе, Симон К.

1961 
 Казанджян, Юрий Арташесович
 Хозиков, Юрий Тихонович 1904—1992

1962 
 Месхи, Трифон Гедеванович 1928—1993

1964 
 Булочко, Константин Трофимович
 Колчинский, Семен Яковлевич 7.11.1917 — 4.1.2005
 Фёдоров, Валентин Иванович
 Шварц, Григорий Ильич

1965 
 Бокун, Герман Матвеевич
 Тышлер, Давид Абрамович

1967 
 Бокун, Лариса Петровна

1970 
 Перекальский, Александр Петрович
 Ядловский, Клавдий Игоревич

1971 
 Удрас, Иозас Юрчио 1925—1991
 Фель, Александр Леонидович 13.1.1935

1973 
 Житлов, Владимир Васильевич

1974 
 Мидлер, Марк Петрович

1975 
 Асиевский, Эрнст Владимирович

1979 
 Ракита, Марк Семенович

1980 
 Быков, Виктор Харитонович

1981 
 Пыльнов, Игорь Григорьевич

1982 
 Горохова, Галина Евгеньевна
 Миркин, Иосиф Борисович
 Мустафин, Ирек Измайлович

1989 
 Глазов, Олег Леонидович
 Назлымов, Владимир Аливерович
 Шуберт, Василий Степанович
 Щербич, Людмила Александровна

1990 
 Тышлер, Геннадий Давидович 12.01.1957

1991 
 Гансон, Владимир Александрович
 Когут, Михаил Антонович 30.9.1931

неизв 
 Аюпов, Рамиль Измагилович
 Булгаков, Генрих Жанович 1929—2010
 Бурцев, Михаил Иванович
 Вышпольский, Владимир Владимирович
 Душман, Давид Александрович 1.4.1923—2021
 Иванов, Юрий Александрович 1949—1996
 Келлер, Владимир Станиславович 1929—1998
 Комаров, Иван Архипович 9.6.1921 — 11.4.2005
 Кондратенко, Павел Александрович 1935—2007
 Кузнецов, Лев Федорович (? 76)
 Лейтман, Леонид Григорьевич
 Пузанов, Олег Петрович 20.8.1942 (? 76)
 Сайчук, Лев Васильевич (до 1960)

Примечания 

Фехтование